Il Premier del Manitoba (in inglese: Premier of Manitoba, in francese: Premier ministre du Manitoba) è il capo del governo della provincia canadese del Manitoba.

Elenco

Note 

 
Manitoba